Fontelicella hendersoni är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1933.  Fontelicella hendersoni ingår i släktet Fontelicella och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
hendersoni